Europejska Wspólnota Gospodarcza (ang. EEC)
 zespół wad wrodzonych "EEC"